Відомі носії:
 Даян Фоссі (1932—1985) — етолог, приматолог і популяризатор охорони довкілля.
 Бріжит Фоссі (нар. 1946) — французька акторка театру та кіно.